Attilio Viviani, Italiaans wielrenner
 Elia Viviani, Italiaans wielrenner
 Giovanni Buonaventura Viviani, Italiaanse componist
 René Viviani, Frans politicus en premier
 Kabinetten-Viviani
 Vincenzo Viviani, Italiaans wetenschapper
 Theorema van Viviani
 Kromme van Viviani